Les Deux Mendiants est une nouvelle de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti. 

Il s'agit de la onzième enquête du magistrat selon l'ordre chronologique et de la septième selon l'ordre de publication. La nouvelle fait partie du recueil Le Juge Ti à l'œuvre.

Résumé 

Alors que le juge Ti termine sa journée et s'apprête à festoyer en famille, il croit voir le spectre d'un vieillard passer devant lui. C'est à ce moment que le sergent Hong, son fidèle conseiller, vient le prévenir que le corps d'un mendiant a été transporté à la morgue. D'après lui, il s'agit d'un accident, le légiste ayant conclu dans ce sens. Poussé par la curiosité, et intrigué par l'apparition, le magistrat décide d'inspecter le cadavre. Et certains détails ne collent pas. Quelle est la relation entre le mendiant décédé et la disparition d'un vieux précepteur amoureux des orchidées ? Et quelle est la raison du départ précipité du magistrat Lo venu incognito ?

Toute cette affaire vaudra au juge Ti un retard au dîner familial...

Les personnages 

Membres du Tribunal
Ti Jen-tsie, magistrat du district de Pou-yang depuis un an.
Hong Liang, conseiller du juge et sergent du tribunal.

Personnalités importantes du district
Monsieur Ling, maître de la guilde des orfèvres.

Autres personnages
Lo, magistrat du district voisin, Tchin-houa
Madame Kouang, propriétaire d'une maison de rendez-vous
Mademoiselle Rosée-de-Rose, courtisane.

Éditions  
 Judge Dee at Work (1967) 

 À l'origine publiées dans le désordre, les enquêtes du juge Ti ont été regroupées en français dans une collection de quatre volumes respectant l'ordre chronologique de ses aventures :

 Les Aventures du juge Ti, volumes 1. Les Débuts du juge Ti ; 2. Les Enquêtes du juge Ti ; 3. Les Nouvelles Enquêtes du juge Ti ; 4. Les Dernières Enquêtes du juge Ti, Paris, La Découverte, coll. « Pulp fictions », 2009.

Articles connexes 
Robert van Gulik
Juge Ti
Di Renjie
Dynastie Tang
Fête des lanternes

Nouvelle policière néerlandaise
Nouvelle de Robert van Gulik
Nouvelle parue en 1967
1967 en littérature policière